HB é uma abreviatura e pode referir-se a: 

 HB (banda) - banda cristã de metal sinfônico da Finlândia
 HB (programa de televisão) - sessão de desenhos animados exibida pela Rede Globo
 H. B. Warner - ator britânico (1875-1958)
 HB Studios - desenvolvedora de jogos canadense
 Havnar Bóltfelag - time de futebol das Ilhas Faroé
 Haitong Bank

Ver também
 HA
 HC

Desambiguações de siglas